Терпение:

 Терпение — добродетель, спокойное перенесение боли, беды, скорби, несчастья в собственной жизни.
 Терпение — грузовая и пассажирская станция Приднепровской железной дороги.

См. также 
 Терпенье